USS Maine - чотири кораблі ВМС США, названі на честь 23-го штату США Мен.

 USS Maine (ACR-1) — броненосний крейсер, збудований у 1895 році. Загинув за нез'ясованих обставин 15 лютого 1898 року в гавані Гавани, що стало приводом для початку іспансько-американської війни.
 USS Maine (BB-10) — броненосець однойменного типу, збудований у 1902 році. Виведений зі складу флоту у 1920 році, зданий на злам у 1923 році.
 USS Maine (BB-69) — лінкор типу «Монтана». Будівництво скасоване у 1943 році.
 USS Maine (SSBN-741) — підводний човен типу «Огайо». Збудований у 1995 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни